Дюси:

 Дюси — необитаемый атолл в Тихом океане, административно входит в состав заморской территории Великобритании Острова Питкэрн.
 Дюси, Жан Луи (1775—1847) — французский художник.
 Дюси, Жан Франсуа (1733—1816) — французский драматург и поэт, член французской академии, дядя Жана Луи Дюси.